NGC 5286 (другие обозначения — GCL 26, ESO 220-SC38) — шаровое скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5286
Центавр (созвездие)
Шаровые скопления
Объекты Колдуэлла